Piscicelli ist der Familienname folgender Personen:
 Ettore Piscicelli († 1569), italienischer Erzbischof von Lanciano
 Giacomo Piscicelli († 1507), italienischer Bischof von Lecce
 Salvatore Piscicelli (* 1948), italienischer Filmregisseur, -kritiker und Drehbuchautor
 Scipione Piscicelli († 1484), italienischer Bischof von Troia
 Umberto Piscicelli (1927–2003), italienischer Arzt und Autor